Cukierman ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Cukierman (* 1976), französische Politikerin
 Daniel Cukierman (* 1995), israelischer Tennisspieler
 Édouard Cukierman (* 1965), französisch-israelischer Geschäftsmann
 Henri Cukierman (* 1944), französischer Geschäftsmann
 Icchak Cukierman, siehe Jitzhak Zuckerman (1915–1981), jüdischer Widerstandskämpfer im besetzten Polen
 Josef Cukierman (1900–1941), französisch-polnischer Schachmeister
 Roger Cukierman (* 1936), französischer Ökonom und jüdischer Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Zukerman
 Zuckerman
 Zuckermann
 Prix Max Cukierman